Schindersgraben heißen Gewässer und Täler:

 Schindersgraben (Reichenberger Bach), linker Talgraben zum Reichenberger Bachs (linker Oberlauf des Zwischengemäuerbachs, zum Main) nach Reichenberg, Landkreis Würzburg, Bayern
 Schindersgraben oder Schindergraben (Tauber), linker Zufluss der Tauber über den dortigen Mühlkanal in Dittigheim, Stadt Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schindergraben